Нижче наведено список населених пунктів повіту Бреїла, Румунія.

Бреїла